Webberville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Webberville (Michigan)
 Webberville (Texas)